Севери може да се отнася за:

 Севери, римска императорска династия;
 Севери, славянско племе.